Alberto Fernández (Madrid, 16 de junho de 1983) é um atirador esportivo espanhol, campeão olímpico.

Carreira 

Fernández participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, onde participou da prova de fossa olímpica em duplas mistas ao lado de Fátima Gálvez, conquistando a medalha de ouro ao se consagrar campeão.

Atiradores olímpicos da Espanha
Atiradores nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Campeões olímpicos da Espanha